Огњен Дрењанин (Београд, 24. јун 1994) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац.

Биографија 
Огњен Дрењанин рођен је 24. јуна 1994. године у Београду. Глуму је дипломирао 2018. године на Факултету савремених уметности у Београду, у класи професорке Виде Огњеновић и Ивана Босиљчића, представом „Без поговора” која је изведена у Народном позоришту у Београду. Члан је ансамбла Обреновачког позоришта. Бави се синхронизацијом играних и анимираних филмова и серија за Вамос, Голд диги нет, Синкер медија, Ливада Београд, Соло, Земља чуда и Блу хаус.

Филмографија 

|-
| 2016. || Стадо || Клинац
|-
| 2018. || Грофов мотел || Здравко
|-
| 2018. || Ургентни центар || Тима
|-
| 2022. || Теслини знањони || Незнан, Зека, Паук, Слонче (глас)
|}

Улоге у позоришту

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 
 Огњен Дрењанин Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности

Рођени 1994.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци